Бели Камен може бити:

 Бели Камен (Лучани), насељено место у општини Лучани
 Бели Камен (Прокупље), насељено место у општини Прокупље
 Бели Камен (брдо), брдо код Власотинца.
 Бели Камен (језеро), поред фабрике цемента у Беочину